Gade är ett danskt efternamn, som syftar på bland andra:

 Ariel Gade (född 1997), amerikansk barnskådespelare
 Axel W. Gade (1860–1921), dansk tonsättare
 Fredrik Gade (1855–1933), norsk läkare
 Hans Gade (1922–2002), dansk-svensk arkitekt
 Ludvig Gade (1823–1897), dansk balettdansare
 Jacob Gade (1879–1963), dansk kompositör
 Niels W. Gade (1817–1890), dansk tonsättare
 Peter Gade (född 1976), dansk badmintonspelare
 Peter Gade (köpman) (omkring 1400–omkring1430), dansk köpman verksam i Varberg
 Svend Gade (1877–1952), dansk scenograf och regissör
 Søren Gade (född 1963), dansk politiker

Andra betydelser 
 Gade, ett vattendrag i England
 Gade eller Gadê, ett härad i Kina